Okręty US Navy o nazwie USS "Martin":

Pierwszy "Martin" był holownikiem o napędzie śrubowym. Został zbudowany w Albany w 1864 i został wycofany ze służby w 1865.
Drugi "Martin" (DE-30) był niszczycielem eskortowym typu Evarts. Był w służbie w latach 1943-1945.

Martin